Тев'яшов Степан Іванович — два представники роду Тев'яшових:
 Тев'яшов Степан Іванович (1718—1790) — командир Харківського слобідського козацького полку в 1734—1757 роках, останній полковник Острогозького слобідського козацького полку в 1757—1763 роках.
 Тев'яшов Степан Іванович (1730—1789) — бригадир Російської імператорської армії, учасник Семирічної війни, один з найбагатших поміщиків Слобожанщина Слобідського краю, власник слобідок Росош, Ольховатка та Михайлівка.